TNG puede referirse a:

 Star Trek: La Nueva Generación: una serie de televisión de ciencia ficción basada en el universo de Star Trek.
 Telescopio Nazionale Galileo: un telescopio reflector de 3,58 metros de diámetro instalado en la Isla de San Miguel de La Palma, en el archipiélago de las Islas Canarias.
 Aeropuerto de Tánger en su código IATA.
 TNG Arquitectos oficina de arquitectura situada en Santiago de Chile.
 [TNG] extensión de dibujo vectorial propiedad del software WebCanvas.

Acrónimos